Tremblement de terre peut désigner :
 un séisme, une secousse du sol due à diverses origines mais généralement tectonique ;
 Tremblement de terre, un album de la chanteuse et animatrice française Dorothée sorti en 1989 ;
 Tremblement de Terre, un album de l'artiste congolais Defao ;
 Tremblement de terre, un film américain sorti en 1974.